Суперлига Србије у сезони 2011/12. је шесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

У сезони 2010/11. из лиге су испали Инђија и Чукарички, а у лигу су се пласирала два клуба, а то су: Раднички Крагујевац и БАСК. Иако је у регуларном делу сезоне БАСК освојио прво место у Првој лиги Србије, овај тим одустаје од такмичења због финансијских проблема због чега је избачен у трећи ранг такмичења, у Српску лигу Београд. На место њега, ФСС у такмичење укључује трећепласирани тим Прве лиге Србије, Нови Пазар.

Након завршетка ове сезоне, као два последња тима на табели из лиге су испали Металац из Горњег Милановца и Борац из Чачка.

Састав Суперлиге Србије у сезони 2010/11

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

  
Легенда:
 

Легенда:

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Идеални тим сезоне

Јавне опомене и искључења 

Сваки жути картон доноси један, а сваки црвени 3 поена.

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2010/11.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт - superliga.rs
 Сезона 2011/12 на srbijasport.net
 Сезона 2011/12 на soccerway.com
 Сезона 2011/12  на srpskifudbal.rs

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Суперлига
Србија